Ulrich Peiper ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Peiper (Mediziner, 1894) (1894–1974), deutscher Kinderarzt 
 Ulrich Peiper (Mediziner, 1933)  (* 1933), deutscher Physiologe und Hochschullehrer